William Fell est un nom pouvant désigner:

  (1761/62-1848), auteur anglais
  (1807-1879), homme politique américain du Maryland
  (1866-1930), marchand et homme politique australien
  (né en 1930), homme politique australien

Voir aussi
 

Fell, William